El Torneig de Houston 2013, conegut oficialment com a U.S. Men's Clay Court Championships 2013, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 45a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 14 d'abril de 2013 al River Oaks Country Club de Houston, Texas, Estats Units.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013